Con la palabra Diary (Diario) se puede hacer referencia a:

 el álbum de la banda emo Sunny Day Real Estate Diary, publicado el 10 de mayo de 1994;
 la canción lanzada como sencillo de la cantante de R&B Alicia Keys Diary, publicado en junio de 2004 y perteneciente a su segundo álbum The diary of Alicia Keys.